Music from "Cal" è un album musicale composto da Mark Knopfler come colonna sonora del film Cal del 1984.

Tracce

Collegamenti esterni 
 

Cal